Василий Яковлевич Малахов (, село Дуброво, Городокский уезд, Витебская губерния — , Каргополь, Северная область) — протоиерей Православной российской церкви. Прославлен в лике святых в 2005 году, память совершается 24 марта по новому стилю.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил Витебское духовное училище (1888), Витебскую духовную семинарию (1894) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1898).

С 1898 года преподаватель в Храповичской второклассной церковно-приходской школе.

С 1899 года преподаватель истории и обличения русского раскола и сравнительного богословия, заведующий библиотекой, надзиратель за учениками, казначей (1900) и делопроизводитель (1902) попечительства о бедных воспитанниках, инспектор (1903) в Волынской духовной семинарии.

Коллежский асессор (1904), надворный советник (1905). Перемещён на кафедру общей и русской церковной истории (1906), коллежский советник (1907).

Член Волынского комитета Православного миссионерского общества, статский советник (1914).

Награждён орденами Святого Станислава III (1905) и II (1911) степеней, Святой Анны III степени (1908).

Обвенчан с Марией Калинниковной Савицкой.

В 1917 году член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как мирянин от Волынской епархии, участвовал в 1-й сессии, член XIII отдела.

В 1919—1922 годах преподаватель в Житомирском училище пастырства.

В 1922 году эксперт по делу священномученика Аркадия (Остальского) и свидетель по делу епископа Аверкия (Кедрова).

С 1924 года иерей в кладбищенском Иаковлевском храме Житомира, протоиерей.

С 1926 года настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Тиосто Городокского уезда Витебской губернии.

В 1927 году арестован и в 1928 году за «антисоветскую агитацию» сослан на три года в город Нижнеудинск Сибирского края.

С 1931 года служил в храме Рождества Иоанна Предтечи села Абрамово Арзамасского района Нижегородского края. Затем жил и совершал тайные богослужения в селе Усвяты недалеко от родного села.

В 1936 году арестован вместе с женой. На следствии заявил, что «готов в любое время пострадать за веру православную, но, как пастырь, буду говорить правду народу о том, что советская власть поставила своей задачей уничтожение православия в России». За это был сослан на 5 лет в город Каргополь Северного края, где скончался от тифа.

Прославлен как священномученик в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской на Архиерейском соборе Русской православной церкви в 2005 году для общецерковного почитания.

Сочинения 
 Пресуществление Святых Даров в таинстве Евхаристии // Богословский Вестник. 1898. — Т. 2. — № 6. — С. 298—320.
 Пресуществление Святых Даров в таинстве Евхаристии // Богословский вестник. 1898. — Т. 3. — № 8. — С. 113—140.
 «Миссионерский спутник» // Волынские епархиальные ведомости. 1903. — № 13. — С. 411—412
 Русская православная миссия в её прошлом и настоящем // Волынские епархиальные ведомости. 1907. — № 3. — С. 53—63
 Русская православная миссия в ее прошлом и настоящем. — Почаев: типография Почаево-Успенской лавры, 1907. — 11 с.
 Сектантские нападки // Волынские епархиальные ведомости. 1914. — № 5. — C. 68-69

Источники 
 РГИА. Ф. 796. Оп. 441. Д. 177. Л. 22-26; Ф. 802. Оп. 10. 1911. Д. 136. Л. 1-6; ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-44893; ЦГАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 2255. Л. 1-14; Архив УКГБ РБ по Витебской обл. Д. 21759-П; ИЦ УВД Архангельской обл. Ф. 7. Оп. 3. Д. 562, Д. 563.
 Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март. Тверь. 2006. С. 128—143.
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Священномученики
Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной академии
Выпускники Витебского духовного училища
Выпускники Витебской духовной семинарии
Статские советники